Scutellinia is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Pyronemataceae. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd voor het eerst in 1887 geldig gepubliceerd door Lambotte. De typesoort is Scutellinia scutellata (Gewone wimperzwam).

Soorten
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 122 soorten (peildatum januari 2023):

Pyronemataceae
Schimmelgeslacht